Coal Creek (Fremont County, Colorado)
 Coal Creek (Comtat de Boulder)